Кеум:
 Кеум (посёлок)
 Кеум (река) — река в Тюменской области России.